Гоф — місто в Баварії, Німеччина
 Острів Гоф — невеликий вулканічний острів в південній частині Атлантичного океану
 Джудіт Гоф — британська дипломатка. Надзвичайний і Повноважний Посол Великої Британії в Україні (з 27.03.2015).